Jégkrémbalett, a Bizottság együttes 1984-es zenei albuma 
Jégkrémbalett, a Bizottság zenekar közreműködésével, Wahorn András rendezésében készült BBS-film (1984)